Die Saison 2016/17 war die 25. Spielzeit der Berlin-Liga und die neunte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 12. August 2016 mit dem Spiel zwischen dem SV Tasmania Berlin und dem TSV Rudow 1888 und endete am 18. Juni 2017. Vom 18. Dezember 2016 bis zum 26. Februar 2017 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2016 17
2016